Ахме́тово — название населённых пунктов.

Россия 
 Ахметово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Ахметово — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Ахметово — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Ахметово — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Ахметово — село в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Ахметово — деревня в Нурлатском районе Татарстана.
 Ахметово — посёлок железнодорожного разъезда в Нурлатском районе Татарстана.
 Ахметово — деревня в Комсомольском районе Чувашии.

См. также 
 Ахметов